Szabados György (1937) biokémikus
 Szabados György (1939–2011) zongoraművész, jazzmuzsikus, zeneszerző, együttesvezető
 Szabados György (1949) mérnök, ügyvezető
 Szabados György (1968) orvos, jogász
 Szabados György (1971) történész
 Szabados György (?) labdarúgóedző